

La prima stagione della serie televisiva Ci mancava solo Nick è stata interamente pubblicata su Netflix il 15 aprile 2019.